Příjmení Jemelka nosí více významných osobností:

 Antonín Jemelka (1896–1972) – český malíř, římskokatolický kněz a farář
 František Jemelka (1880–1954) – český kněz, prelát, apoštolský protonotář a infulovaný děkan v Olomouci
 Jan Jemelka (* 1953) – český malíř
 Martin Jemelka (* 1979) – český historik a publicista
 Miroslav Jemelka (* 1931) – kanoista
 Václav Jemelka  (* 1995) – český fotbalista